O termo Clarim pode designar os seguintes termos:

 O Clarim (Brasil) - jornal brasileiro espírita
 O Clarim (Macau) - jornal católico de Macau

Desambiguação